El Gran Premio de Italia de Motociclismo de 1996 fue la quinta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1996. Tuvo lugar en el fin de semana del 24 al 26 de mayo de 1996 en el Autódromo Internacional del Mugello, situado en la ciudad de Mugello, Italia. La carrera de 500cc fue ganada por Mick Doohan, seguido de Àlex Crivillé y Luca Cadalora. Max Biaggi ganó la prueba de 250cc, por delante de Marcellino Lucchi y Ralf Waldmann. La carrera de 125cc fue ganada por Peter Öttl, Haruchika Aoki fue segundo y Kazuto Sakata tercero.

Resultados 500cc 

 Pole Position: Mick Doohan, 1:53.260
 Vuelta Rápida: Àlex Crivillé, 1:54.041

Resultados 250cc 

 Pole Position: Max Biaggi, 1:54.456
 Vuelta Rápida: Max Biaggi, 1:54.925

Resultados 125cc 

 Pole Position: Masaki Tokudome, 2:01.292
 Vuelta Rápida: Akira Saito, 2:01.139

Referencias 
 Página oficial de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba. Consultado el 5 de junio de 2017.

1996
Italia
Deporte en Italia en 1996